As Minas de Salomão, livro (1885) de H. Rider Haggard's

Filmes
King Solomon's Mines (filme de 1937), com Cedric Hardwicke e Anna Lee
King Solomon's Mines (filme de 1950), com Deborah Kerr e Stewart Granger
King Solomon's Mines (filme de 1985), com Richard Chamberlain e Sharon Stone

Ou ainda
 O Trapalhão nas Minas do Rei Salomão, filme brasileiro